{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64801) - || 2001 XH210 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64802) - || 2001 XK210 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64803) - || 2001 XV211 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64804) - || 2001 XA212 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64805) - || 2001 XP212 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64806) - || 2001 XR212 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64807) - || 2001 XD213 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64808) - || 2001 XH213 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64809) - || 2001 XY213 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64810) - || 2001 XH216 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64811) - || 2001 XK223 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64812) - || 2001 XO225 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64813) - || 2001 XQ225 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64814) - || 2001 XM227 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64815) - || 2001 XS229 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64816) - || 2001 XQ235 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64817) - || 2001 XD236 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64818) - || 2001 XN236 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64819) - || 2001 XA238 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64820) - || 2001 XR238 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64821) - || 2001 XJ239 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64822) - || 2001 XM240 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64823) - || 2001 XO240 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64824) - || 2001 XB241 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64825) - || 2001 XJ243 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64826) - || 2001 XF244 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64827) - || 2001 XH244 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64828) - || 2001 XN244 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64829) - || 2001 XS245 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64830) - || 2001 XL246 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64831) - || 2001 XT246 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64832) - || 2001 XJ251 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64833) - || 2001 XM251 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64834) - || 2001 XS251 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64835) - || 2001 XH254 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64836) - || 2001 XL257 ||7 december 2001 || LINEAR
|-
| (64837) - || 2001 YE2 ||18 december 2001 || Needville
|-
| (64838) - || 2001 YJ2 ||18 december 2001 || J. V. McClusky
|-
| (64839) - || 2001 YJ3 ||19 december 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (64840) - || 2001 YW5 ||19 december 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (64841) - || 2001 YC9 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64842) - || 2001 YR9 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64843) - || 2001 YB11 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64844) - || 2001 YB12 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64845) - || 2001 YM14 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64846) - || 2001 YA18 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64847) - || 2001 YJ18 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64848) - || 2001 YP18 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64849) - || 2001 YV18 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64850) - || 2001 YM19 ||17 december 2001 || LINEAR
|-
| (64851) - || 2001 YK21 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64852) - || 2001 YH22 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64853) - || 2001 YO22 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64854) - || 2001 YV30 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64855) - || 2001 YA35 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64856) - || 2001 YD42 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64857) - || 2001 YE42 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64858) - || 2001 YD46 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64859) - || 2001 YM46 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64860) - || 2001 YX48 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64861) - || 2001 YL49 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64862) - || 2001 YO50 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64863) - || 2001 YQ50 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64864) - || 2001 YN52 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64865) - || 2001 YD53 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64866) - || 2001 YS57 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64867) - || 2001 YO58 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64868) - || 2001 YP59 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64869) - || 2001 YG60 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64870) - || 2001 YU60 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64871) - || 2001 YW60 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64872) - || 2001 YX60 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64873) - || 2001 YS61 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64874) - || 2001 YQ63 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64875) - || 2001 YS63 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64876) - || 2001 YG64 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64877) - || 2001 YH64 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64878) - || 2001 YB67 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64879) - || 2001 YN69 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64880) - || 2001 YK70 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64881) - || 2001 YU70 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64882) - || 2001 YQ72 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64883) - || 2001 YD73 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64884) - || 2001 YG73 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64885) - || 2001 YH73 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64886) - || 2001 YO73 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64887) - || 2001 YZ73 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64888) - || 2001 YQ75 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64889) - || 2001 YA76 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64890) - || 2001 YE76 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64891) - || 2001 YL76 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64892) - || 2001 YW76 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64893) - || 2001 YP77 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64894) - || 2001 YN79 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64895) - || 2001 YD80 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64896) - || 2001 YZ80 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64897) - || 2001 YX81 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64898) - || 2001 YG83 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64899) - || 2001 YJ83 ||18 december 2001 || LINEAR
|-
| (64900) - || 2001 YG84 ||18 december 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten